Pectinaster är ett släkte av sjöstjärnor. Pectinaster ingår i familjen nålsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nålsjöstjärnor
Pectinaster